Бе́лый орёл:

 Белый орёл () — герб Польши.
 Белый орёл — российская музыкальная группа.
 Белый орёл — фильм Якова Протазанова по повести Леонида Андреева «Губернатор» (СССР, 1928).
 Белый орёл () — документальный фильм Эугениуша Ценкальского (Польша, 1941).
 Белый орёл () — нелегальная газета на литовском языке латиницей, издававшаяся Юргисом Белинисом в конце XIX века.
 Белый орёл (Тетри Арциви) — грузинское военное подразделение, принимавшее участие в Грузино-абхазской войне (1992—1993).
 Белый орёл () — футбольный клуб из Тбилиси.

См. также 
 Орден Белого орла (значения)